Weingarten bezeichnet:

 Weingarten (Weinbau), landwirtschaftliche Fläche, die dem Weinbau dient. Dort werden Weinstöcke gepflanzt und gezogen.
 ähnlich wie bei dem Biergarten eine besondere Form der Straußwirtschaft im Freien

Weingarten ist der Name folgender Orte ...

in Baden-Württemberg:

 Weingarten (Württemberg), Stadt im Landkreis Ravensburg
 Weingarten, Stadtteil in Offenburg
 Weingarten (Baden), Gemeinde im Landkreis Karlsruhe
 Weingarten (Freiburg im Breisgau), Stadtteil von Freiburg im Breisgau

in Bayern:

 Weingarten (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Weingarten (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weingarten (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Weingarten (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Weingarten (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weingarten (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weingarten (Gstadt am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Gstadt am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weingarten (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weingarten (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Weingarten (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Weingarten (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weingarten (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Weingarten (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Weingarten (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Weingarten (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weingarten (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Weingarten (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weingarten (Scheßlitz), Ortsteil der Stadt Scheßlitz, Landkreis Bamberg, Bayern
 Weingarten (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weingarten (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Weingarten (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet von Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern

in Rheinland-Pfalz und Thüringen:

 Weingarten (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Weingarten (Hörsel), Ortsteil der Landgemeinde Hörsel, Landkreis Gotha, Thüringen

in Österreich:
 Weingarten (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Ortsteil von St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Weingarten (Gemeinde Bachmanning) Ortschaft der Gemeinde Bachmanning, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Weingarten (Gemeinde Ottensheim) Ortschaft der Gemeinde Ottensheim, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

in der Schweiz:
 Weingarten TG, ehemalige Ortsgemeinde und Ortschaft in der politischen Gemeinde Lommis im Kanton Thurgau
 Weingarten, Ortschaft in der politischen Gemeinde Bussnang im Kanton Thurgau, siehe Friltschen

weiters:
 Weingarten (Missouri), Ortschaft im US-Bundesstaat Missouri
 Vinařice (Weingarten), Ortsteil von Jirkov in Tschechien; siehe Vinařice (Jirkov)

Weingarten ist Namensbestandteil weiterer Orte:

 Maria im Weingarten bei Volkach am Main
 Abtei Weingarten in Weingarten (Württemberg)
 Großweingarten, Ortsteil der Stadt Spalt, Mittelfranken
 Weingarten, historischer Flurname in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Weingarten ist der Familienname folgender Personen:

 aller Angehörigen des Pfälzischen Adelsgeschlechtes von Weingarten
 Akiva Weingarten (* 1984), US-amerikanischer liberaler Rabbiner
 Donald Weingarten (* 1945), US-amerikanischer Physiker
 Elmar Weingarten (* 1942), deutscher Soziologe und Intendant
 Hermann Weingarten (1834–1892), deutscher protestantischer Theologe
 Joe Weingarten (* 1962), deutscher Politiker
 Johann Jacob von Weingarten (1629–1701), böhmischer Jurist
 Julia Weingarten (* 1979), deutsche Kamerafrau
 Julius Weingarten (1836–1910), deutscher Mathematiker
 Klara Weingarten (1909–1973), österreichische Neurologin
 Laser Weingarten (1863–1937), deutscher Rabbiner
 Lawrence Weingarten (1897–1975), US-amerikanischer Filmproduzent
 Marius Weingarten (* 1994), deutscher Schauspieler
 Mark Weingarten, US-amerikanischer Tontechniker
 Michael Weingarten (Glockengießer) (1670–1730), deutscher Glockengießer
 Michael Weingarten (* 1954), deutscher Philosoph
 Miriam Hadar Weingarten (* 1937), israelische Journalistin und Misswahlteilnehmerin
 Paul Weingarten (1886–1948), österreichischer Pianist und Musiklehrer
 Romain Weingarten (1926–2006), französischer Dramaturg
 Sascha Weingarten (* 1991), deutscher Schauspieler

Weingarten ist der Herkunftsname von:
Mönch von Weingarten, Chronist des 12. Jahrhunderts.

Weingarten bezieht sich im Weiteren auf:

 Kunstverlag Weingarten in Weingarten (Württemberg)
 Müller Weingarten, ein deutsches Maschinenbauunternehmen
 Vertrag von Weingarten im deutschen Bauernkrieg

in der Mathematik
 Weingarten-Fläche, eine Oberfläche mit konstantem mittleren Krümmungsradius
 Weingartenabbildung, eine Funktion aus der Theorie der Flächen im dreidimensionalen euklidischen Raum

Siehe auch:

 Weingart
 Weingartenbach